Moroșan sau moroșeni este un regionalism pentru maramureșean.

Moroșeni se mai poate referi la:

Moroșeni, cătun, în satul Șaru Bucovinei, comuna Șaru Dornei
Moroșeni,  curs de apă, în județul Maramureș, afluent al râului Suciu

<noinclude>